Greenville es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York:

Greenville (condado de Orange, Nueva York)
Greenville (condado de Westchester, Nueva York)
Greenville (condado de Greene, Nueva York)
Greenville (aldea), en el centro de ese pueblo.